jsMath — JavaScript библиотека предназначенная для отображения в  браузерах кросс-платформенным способом математических формул, набранных в формате TeX. jsMath — бесплатное программное обеспечение, выпущенное в соответствии с Лицензией Apache.

Популярность 
jsMath на сегодняшний день является одним из самых популярных способов вставки математических формул на веб-страницы. В частности, его можно встретить на многих блогах и форумах, а также jsMath используется в стандартном интерфейсе системы компьютерной алгебры Sage.
Большая часть конкурирующих с jsMath библиотек для вставки формул в веб-страницы на сегодняшний день, в том числе и система, использующаяся в Википедии, генерируют их изображения, а не выводят на экран форматированный текст.
С другой стороны, вскоре в браузерах должна появиться поддержка стандарта MathML.

Использование

Подключение библиотеки 
Для использования нужно подгрузить библиотеку:
<script src="путь/к/библиотеке/easy/load.js"></script>
или
<script src="путь/к/библиотеке/jsMath.js"></script>
а формулы, по умолчанию можно писать прямо как в Tex или LaTeX:
\[
\!i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi+V\psi
\]
Библиотека сама найдёт их и обработает.
Результатом будет формула в таком виде, в каком мы привыкли видеть её в TeX:

При желании, маркеры начала и конца формулы можно настроить с помощью специальной функции.

Для качественного отображения формул библиотека предлагает пользователю установку специальных шрифтов. Подключаются они следующим образом:
<script src="путь/к/библиотеке/plugins/noImageFonts.js"></script>

Так же, при использовании данной библиотеки на странице в нижнем правом углу окна браузера появляется контрольная панель её настроек.

Применение 
В основном, библиотека предназначена для обработки страницы сразу после её загрузки, однако её функции доступны и работают и в случае с динамическими страницами.

Так же доступны механизмы дополнительной стилизации преобразованных формул, хотя библиотека не поддерживает большинство стандартных команд форматирования TeX.

Расширяемость 
Комплектация библиотеки включает в себя множество расширений и плагинов, а также разработчики могут написать свои.

Стандартные плагины 
tex2math
autoload
mimeTeX
smallFonts
noImageFonts
global и noGlobal
noCache
CHMmode
spriteImageFonts

Стандартные расширения 
AMSmath
AMSsymbols
eqn-number
autobold
boldsymbol
moreArrows
verb

Подключение плагина 
Для того, чтобы подключить плагин, например, tex2math, достаточно после подключения библиотеки написать:
<script> jsMath.Setup.Script("plugins/tex2math.js"); </script>
И после этого в объекте jsMath станут доступны функции, добавляемые туда плагином.

См. также 
 MathML, W3C стандарт, внедряющий отрисовку математических данных в браузерах, использующий XML синтаксис.
 Google Chart API

Ссылки 

Страница jsMath на SourceForge

Библиотеки JavaScript
Свободные библиотеки программ
Статьи с примерами кода JavaScript
Свободное программное обеспечение, написанное на JavaScript